Tyschtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Artem Tyschtschenko (* 1993), ukrainischer Biathlet
 Jana Iwanowna Tyschtschenko (* 2000), russische Radsportlerin
 Petro Tyschtschenko (* 1943), österreichisch-deutscher Geschäftsmann und Unternehmer
 Wadym Tyschtschenko (1963–2015), sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler und -trainer 
 Witalij Tyschtschenko (* 1957), sowjetisch-ukrainischer Mittel- und Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Tischtschenko